Aerobase di Seul – base aerea militare collocata a Seul
 Aeroporto Internazionale Gimpo – secondo scalo di Seul, era l'aeroporto principale prima dell'apertura di Incheon
 Aeroporto Internazionale Incheon – maggiore scalo della Corea del Sud, aperto nel 2001